

Класиране Сезон 2009 – 10

Външни препратки 
 Официален сайт на Литекс
 Дублираща група 2009/10 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Литекс (Ловеч) Б